Notophorina är ett släkte av insekter. Notophorina ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundbladloppor
Notophorina